Mont Fleuri, sommet de la chaîne des Aravis dans les préalpes de Haute-Savoie, en France
 Mont Fleuri est un district des Seychelles
 Mont Fleury, quartier de Ngaliema à de Kinshasa en République démocratique du Congo